Collinsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Collinsville (Alabama)
Collinsville (Californië)
Collinsville (Connecticut)
Collinsville (Illinois)
Collinsville (Mississippi)
Collinsville (Oklahoma)
Collinsville (Texas)
Collinsville (Virginia)